Петров Василь Володимирович (1761—1834) — російський фізик, першовідкривач дуги Петрова.
 Петров Василь Іванович (1917) — Маршал Радянського Союзу (1983), Герой Радянського Союзу (1982).
 Петров Василь Родіонович (1875—1937) — російський співак (бас), педагог, народний артист РРФСР (1933).
 Петров Василь Степанович (1922—2003) — генерал-полковник артилерії (1977), двічі Герой Радянського Союзу (1943, 1945).